Le sigle UES peut faire référence à :
 l’Université de Strasbourg (ou Unistra), en France ;
 l’Universidad de El Salvador, au Salvador ;
 une Unité économique et sociale, en droit français ;
 une Union d’économie sociale, en droit français.